Partit Letònia Primer (del seu nom en letó Latvijas Pirmā Partija), partit polític de Letònia
 Living Planet Programme, programa d'observació de la Terra de l'Agència Espacial Europea
 Lightweight Presentation Protocol, un format de capa de presentació seguint el model OSI